Lomba puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas

España
 Lomba (Posmarcos), lugar de la parroquia de Posmarcos, concejo de Puebla del Caramiñal, provincia de La Coruña.
 Lombas (Palmeira), lugar de la parroquia de Palmeira, concejo de Ribeira, provincia de La Coruña.
 Lomba (Benuza), localidad del municipio de Benuza, provincia de León.
La Lomba de Campestedo, valle y antiguo concejo en la provincia de León.
 Campo la Lomba, localidad del municipio de Riello, provincia de León.
 Castro la Lomba, localidad del municipio de Riello, provincia de León.
 Santibáñez de la Lomba, localidad del municipio de Riello, provincia de León.
 A Lomba (Lagoa), lugar de la parroquia de Lagoa, concejo de Alfoz, provincia de Lugo.
 A Lomba (Martín), lugar de la parroquia de Martín, concejo de Bóveda, provincia de Lugo.
 As Lombas (Loentia), lugar de la parroquia de Loentia, concejo de Castro de Rey, provincia de Lugo.
 As Lombas (Bonje), lugar de la parroquia de Bonje, concejo de Otero de Rey, provincia de Lugo.
La Llomba (Mián), lugar de la parroquia de Mián, concejo de Amieva, Asturias.
La Llomba (Pruvia), lugar de la parroquia de Pruvia, concejo de Llanera, Asturias.
La Llomba (Urbiés), lugar de la parroquia de Urbiés, concejo de Mieres, Asturias.
Lomba (Mourentán), lugar de la parroquia de Mourentán, concejo de Arbo, provincia de Pontevedra.
Lomba (Nogueira), lugar de la parroquia de Nogueira, concejo de Meis, provincia de Pontevedra.
Lomba (Rubiós), lugar de la parroquia de Rubiós, concejo de Nieves, provincia de Pontevedra.
As Lombas (Moscoso), lugar de la parroquia de Moscoso, concejo de Pazos de Borbén, provincia de Pontevedra.
A Lomba (Areas), lugar de la parroquia de Areas, concejo de Puenteareas, provincia de Pontevedra.
A Lomba (Fozara), lugar de la parroquia de Fozara, concejo de Puenteareas, provincia de Pontevedra.
A Lomba (Guillade), lugar de la parroquia de Guillade, concejo de Puenteareas, provincia de Pontevedra.
Lomba do Cruceiro, lugar de la parroquia de Ribadetea, concejo de Puenteareas, provincia de Pontevedra.
Lomba (Sisán), lugar de la parroquia de Sisán, concejo de Ribadumia, provincia de Pontevedra.
A Lomba (O Rosal), lugar de la parroquia de O Rosal, concejo de El Rosal, provincia de Pontevedra.
Lomba (Budiño), lugar de la parroquia de Budiño, concejo de Salceda de Caselas, provincia de Pontevedra.
Lomba (Gondar), lugar de la parroquia de Gondar, concejo de Sangenjo, provincia de Pontevedra.
La Lomba (Hermandad de Campoo de Suso), localidad del municipio de Hermandad de Campoo de Suso, Cantabria.
 Barrio de Lomba, localidad del municipio de Cobreros, provincia de Zamora.
 Riego de Lomba, localidad del municipio de Cobreros, provincia de Zamora.
 San Miguel de Lomba, localidad del municipio de Cobreros, provincia de Zamora.

Cabo Verde
Lomba (Cabo Verde)

Portugal
Lomba (Amarante)
Lomba (Gondomar)
Lomba (Lajes das Flores)
Lomba (Sabugal)
Lomba (São Roque do Pico)